Джонатан Тайєб — французький кінорежисер, сценарист, оператор та продюсер.
 Жан-П'єр Тайєб — гітарист і музичнй продюсер.